L’ocre est une roche ferrique utilisée depuis les temps préhistoriques comme pigment.
 L'ocre rouge est le pigment obtenu par calcination de l'ocre jaune, naturel.
 L'ocre de ru est une variété d'ocre recueillie dans les petits cours d'eau.
L'ocre ferreuse est un dépôt boueux rougeâtre engendré par une réaction chimique ou bactériologique.

Hydronymes 
 L'Ocre est un cours d'eau dans l'Yonne, affluent du Tholon
 L'Ocre est un cours d'eau dans le Loiret, affluent de la Loire

Toponyme 
 Ocre est une commune italienne dans la province de L'Aquila

Autres toponymes 
 Saint-Martin-sur-Ocre est une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.
 Saint-Martin-sur-Ocre est une ancienne commune française, située dans le département de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté, devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle du Val-d'Ocre.
 Le Val d'Ocre est, depuis le , une commune nouvelle française située dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté

Acronyme 
 OCRE: Office central des réfugiés espagnols